Kalle Kossila (né le  à Neuilly-sur-Seine en France) est un joueur professionnel finlandais de hockey sur glace qui évolue au poste d'ailier gauche.

Biographie

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|-
| 2010-2011 || Espoo Blues || Jr. A || 30 || 8 || 11 || 19 || 6 || 12 || 3 || 5 || 8 || 0
|-
| 2011-2012 || Espoo Blues || Jr. A || 32 || 20 || 37 || 57 || 22 || 4 || 1 || 1 || 2 || 0
|-
| 2012-2013 || Huskies de St. Cloud State || NCAA || 39 || 15 || 18 || 33 || 12 || - || - || - || - || -
|-
| 2013-2014 || Huskies de St. Cloud State || NCAA || 38 || 13 || 27 || 40 || 16 || - || - || - || - || -
|-
| 2014-2015 || Huskies de St. Cloud State || NCAA || 39 || 6 || 20 || 26 || 29 || - || - || - || - || - 
|-
| 2015-2016 || Huskies de St. Cloud State || NCAA || 41 || 14 || 40 || 54 || 14 || - || - || - || - || -
|-
| 2015-2016 || Gulls de San Diego || LAH || 6 || 2 || 2 || 4 || 0 || 7 || 2 || 0 || 2 || 2
|-
| 2016-2017 || Gulls de San Diego || LAH || 65 || 14 || 34 || 48 || 8 || 10 || 2 || 4 || 6 || 2
|-
| 2016-2017 || Ducks d'Anaheim || LNH || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| 2017-2018 || Gulls de San Diego || LAH || 55 || 21 || 33 || 54 || 26 || - || - || - || - || -
|-
| 2017-2018 || Ducks d'Anaheim || LNH || 10 || 1 || 1 || 2 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| 2018-2019 || Ducks d'Anaheim || LNH || 8 || 1 || 0 || 1 || 4 || - || - || - || - || -
|-
| 2018-2019 || Gulls de San Diego || LAH || 44 || 14 || 21 || 35 || 14 || 16 || 3 || 4 || 7 || 2
|-
| 2019-2020 || Marlies de Toronto || LAH || 12 || 3 || 3 || 6 || 4 || - || - || - || - || -
|-
| 2020-2021 || EHC Munich || DEL || 13 || 5 || 7 || 12 || 4 || - || - || - || - || -
|-
| 2020-2021 || Marlies de Toronto || LAH || 28 || 7 || 22 || 29 || 14 || - || - || - || - || -
|-
| 2021-2022 || Jokerit || KHL || 39|| 7|| 14|| 21|| 6|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2021-2022 || SC Rapperswil-Jona Lakers || NL || || || || || ||

| 19 || 2 || 1 || 3 || 4 || - || - || - || - || -

Honneurs et trophées personnels 
2014-2015 :
nommé joueur-étudiant de l'année de la NCHC.
2015-2016
nommé dans la deuxième équipe d'étoiles de la NCHC.

Références 

Naissance en avril 1993
Naissance à Neuilly-sur-Seine
Joueur finlandais de hockey sur glace
Joueur des Gulls de San Diego (LAH)
Joueur des Ducks d'Anaheim
Joueur des Marlies de Toronto
Attaquant de hockey sur glace
Joueur de la Ligue nationale de hockey non repêché
Joueur du EHC Munich
Joueur du Jokerit Helsinki